Guy Butler kan syfta på någon av följande:

 Guy Butler (friidrottare), brittisk löpare
 Guy Butler (poet), sydafrikansk poet och författare